Serguéi puede hacer referencia a:
 Serguéi Bubka (1963-), atleta ucraniano de salto con pértiga;
 Serguéi Eisenstein (1898-1948), director de teatro y cine ruso;
 Serguéi Kírov (1886-1934), político ruso;
 Serguéi Koroliov (1907-1966), ingeniero y diseñador de cohetes ruso;
 Serguéi Prokófiev (1891-1953), compositor, pianista y director de orquesta ruso;
 Serguéi Rajmáninov (1873-1943), compositor y pianista ruso;
 Serguéi Sirotkin (1995-), piloto de automovilismo ruso.

Se recuerda que la grafía Sergéi no es la correcta para el español.

Otros casos 
 Paulo Sérgio Teixeira (1970-), más conocido con el seudónimo de Sergei, es un diseñador de cartoons y de caricaturas.